Werner Schlager (* 28. September 1972 in Wiener Neustadt) ist ein österreichischer Tischtennisspieler.

Werdegang 
Schlager begann mit fünf Jahren mit dem Tischtennisspiel. In seinem Vater (Rudolf Schlager) und seinem Bruder (Harald Schlager), der ebenfalls österreichischer Spitzenspieler war, fand er seine Trainingspartner. Nach zahlreichen sehr guten Platzierungen bei Einzel- und Doppelturnieren sowie mit seiner Mannschaft SVS Niederösterreich wurde er 2003 in Paris Einzel-Weltmeister. Er war damit der erste Österreicher seit Richard Bergmann 1937 und der bisher (August 2022) letzte Nicht-Chinese, dem dies gelang. Zugleich bedeutete das auch den Sprung an die Spitze der Weltrangliste.

2003 wurde Schlager in China zum „populärsten ausländischen Sportler“ gewählt. In Österreich erhielt er die Auszeichnung zum Österreichischen Sportler des Jahres und wurde mit einer eigenen Briefmarke geehrt – es ist die erste österreichische Briefmarke, die einer lebenden Person (ausgenommen Staatsoberhäupter) gewidmet ist.

Schlager ist bekannt als raffinierter Taktiker und gefährlicher Aufschläger. Punkte erzielt er oft infolge seiner variantenreichen Aufschläge durch schnelle Topspins aus Vorhand wie Rückhand nah am Tisch. Werner Schlager ist Butterfly-Vertragsspieler und spielt zurzeit (2008) mit dem eigens für ihn kreierten Butterfly Holz „W. Schlager Carbon (FL)“. Auf der Vorhand und Rückhand spielt er jeweils einen Butterfly Tenergy 05 (2,1 Millimeter Schwammstärke). 2008 nahm er zum vierten Mal an Olympischen Spielen teil, unterlag aber im Teamwettbewerb gemeinsam mit Chen Weixing und Robert Gardos knapp im Kampf um die Bronzemedaille.

2009 rief Schlager ein Tischtenniszentrum in Schwechat bei Wien ins Leben, die Werner Schlager Academy. Dieses Trainingszentrum erhielt den Zuschlag, die Tischtennis-Europameisterschaft 2013 abzuhalten. Sie meldete 2015 Insolvenz an und beendete 2016 den Betrieb.

Nachfolgend wurden ihm Untreue und Betrug vorgeworfen. Im November 2021 stand er dazu als Angeklagter vor Gericht.

Erfolge 

 Gewinner der European Champions League: 2007/2008
 Einzel: Weltmeister 2003, 3. Platz WM 1999, 2. Platz EM 2009, 3. Platz EM 2002, 3. Platz EM 2008, 3. Platz EM 2010
 Doppel: Europameister 2005 (mit Karl Jindrak [AUT]), 2. Platz EM 2008 (mit Trinko Keen [NED]), 3. Platz EM 1998, 2000, 2002 (jeweils mit Karl Jindrak [AUT]) und 2007 (mit Patrick Chila [FRA])
 Mixed: Europameister 2003 (mit Krisztina Tóth [HUN]), 3. Platz EM 2002 und EM 2005 (jeweils mit Liu Jia [AUT])
 Mannschaft: 3. Platz EM 2002, 2. Platz EM 2005, 3. Platz EM 2008, 3. Platz EM 2011, 4. Platz Olympia 2008 mehrere Europaliga- und Champions-League-Finalteilnahmen.
 Sieger im europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12 im Jahr 2000 und 2008
 über 20 österreichische Meistertitel

Auszeichnungen 
 2000: Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich
 2003: Österreichischer Sportler des Jahres
 2003: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
 2003: Eine 55-Cent-Briefmarke mit dem Bild Werner Schlagers erscheint am 28. September, er ist der erste österreichische Sportler auf einer Briefmarke.

Vereine 
 Allround Wiener Neustadt
 ASKÖ Grimmenstein
 ASKÖ TTV Hornstein
 Wiener Sportklub
 SV Schwechat
 Eden Wien
 SVS Niederösterreich

Privat 
Schlager lebt mit Bettina Müller zusammen, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat.

Turnierergebnisse

Philatelie 
Die Österreichische Post AG verausgabte am 25. September 2003 eine mehrfarbige Briefmarke mit dem Bild von Werner Schlager und dem Text „Tischtennisweltmeister 2003“ zum Nominalwert von 0,55 Euro (Michel-Katalog Nr. 2698). Die Auflage der Briefmarke, die in Schalterbogen zu 50 Stück im Rastertiefdruck hergestellt wurde, betrug 700.000 Stück. Auf dieser Briefmarke wurde der Text auch mit chinesischen Schriftzeichen gedruckt. Der Entwurf dieser Briefmarke war von Frau Renate Gruber. Von dieser Briefmarke existieren nicht frankaturgültige Schwarzdrucke in geschnittener Ausführung.

Zum Ersttag dieser Briefmarke wurde ein Sonderstempel verwendet mit der Abbildung von einem Tischtennisschläger und einem Tischtennisnetz sowie dem Text „Werner Schlager Tischtennis Weltmeister 2003, 25.09.2013 1150 Wien“.

Am 26. September 2003 wurde zusätzlich ein Sonderstempel mit dem Bild von Werner Schlager und dem Text „Werner Schlager Tischtennis Weltmeister 2003, SVS Niederösterreich, 26. September 2003 * 2320 Schwechat“ verwendet.

Literatur 
 Werner Schlager mit Martin Sörös: Matchball. Träume und Triumphe. Ueberreuter, Wien 2006, ISBN 3-8000-7152-5. (mit DVD-Video)
 Olaf Brockmann: Der chaotische Künstler: Werner Schlager. In: Zeitschrift DTS. 1991/1, Seite 8–10.
 Werner Schlager/Bernd-Ulrich Groß: „Tischtennis Perfekt“ Meyer&Meyer Verlag, 2011, ISBN 978-3-89899-573-3

Weblinks 

 
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Österreichischer Meister (Tischtennis)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Weltmeister (Tischtennis)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1952)
Mitglied des Heeressportverbandes
Sportler (Wiener Neustadt)
Sportler (Schwechat)
Österreicher
Geboren 1972
Mann